Franksen ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Franksen (1937–2004), deutscher Filmemacher
 Rudolf Franksen (1864–1913), deutscher Jurist und Konsularbeamter